«Письмо́ това́рищу Ста́лину» — название нескольких произведений. Может означать:
 «Письмо товарищу Сталину» — открытое письмо советского дипломата Фёдора Раскольникова, опубликованное в Париже в 1939 году.
 «Письмо товарищу Сталину» — один из вариантов названия написанной в 1957 году песни на слова Юза Алешковского, больше известной по своей первой строчке «Товарищ Сталин, вы большой учёный…»
 «Письмо товарищу Сталину» — статья Захара Прилепина, опубликованная в 2012 году.

Иосиф Сталин